Влади́мир Влади́мирович Пота́пов:
 Потапов, Владимир Владимирович (1949—2015) — советский и российский поэт и художник.
 Потапов, Владимир Владимирович (род. 1980) — российский художник. Примечания